FIB puede referirse a:

 La Facultad de Informática de Barcelona, facultad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
 La felicidad interna bruta (o felicidad nacional bruta o felicidad bruta interna o felicidad bruta nacional); indicador que mide la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos que el producto interno bruto.
 La Federación Internacional de Balonmano, organización mundial que se dedica a regular las normas del balonmano.
 La Federación Internacional de Boxeo, una de las cuatro mayores organizaciones de boxeo a nivel mundial.
 El Festival Internacional de Benicasim, festival de música independiente, pop, rock, electrónica y de otros tipos que se celebra en la localidad de Benicasim, en la provincia de Castellón (España).
 El Focused Ion Beam o haz de iones focalizados, una técnica empleada en la industria de semiconductores, ciencia de materiales, biología, deposición y ablación de materiales.
 La Forwarding Information Base, una tabla de direcciones de reenvío utilizada en el enrutamiento de redes.